Вирий ():
 Вирий (имя).
 Вирий Галл — римский государственный деятель III века и консул 298 года.
 Вирий Непоциан — римский политик и консул, член династии Константина.
 Вирий Непоциан — государственный деятель Римской империи первой половины IV века, консул 336 года.
 Вирий Никомах Флавиан — древнеримский политический деятель.